Rumänische Orden für die Teilnehmer des königlichen Staatsstreichs in Rumänien:

 Orden 23. August 1944 (1945)
 Orden 23. August 1944 (1959)